Thanh Hòa (Tiền Giang)
 Thanh Hòa (Nghệ An)
 Thanh Hòa (Bình Phước)
 Thanh Hòa (Thanh Hóa)
 Thanh Hòa (Lạng Sơn)